Супердивизион 1998/1999 () — 35-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com 

1998/1999
Алжир
Алжир
1998 год в Алжире
1999 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999